Proton Bus Simulator Road é um simulador desenvolvido pela MEP em 2018 para Microsoft Windows, Android e Linux. O simulator utiliza a engine Unity Engine. Possui a versão urbana da mesma franquia, o Proton Bus Simulator.

Simuladores
Simuladores de ônibus